Muntplein (Amsterdam)
 Muntplein (Brugge)
 Muntplein (Brussel)
 Muntplein (Kampen)
 Muntplein (Utrecht)
 Muntplein (Antwerpen)